Holmes County är ett county som finns i flera av USA:s delstater:

 Holmes County, Florida
 Holmes County, Mississippi
 Holmes County, Ohio